El topónimo Warkworth puede hacer referencia a:

 el pueblo y parroquia de Warkworth, en Northamptonshire (Inglaterra);
 el pueblo y parroquia de Warkworth, en Northumberland (Inglaterra); o
 la ciudad de Warkworth, en la región de Auckland (Nueva Zelanda).